Il singolare maschile del torneo di tennis Queen's Club Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale John Newcombe 8-6, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queen's Club Championships 1971